Dazed and Confused – brano di Jake Holmes del 1967, dall'album "The Above Ground Sound" of Jake Holmes, reinterpretato dai Led Zeppelin
 Dazed – rivista britannica fondata nel 1991
 La vita è un sogno (Dazed and Confused) – film del 1993 diretto da Richard Linklater